Комарин — село Кременецького району Тернопільської області.
 Комарин — смт Гомельської області Білорусі.